Мари́я Алекса́ндровна Улья́нова (урождённая Бланк, 22 февраля (6 марта), 1835, Санкт-Петербург — 12 (25) июля 1916, Петроград) — жена Ильи Николаевича Ульянова и мать революционеров Владимира Ильича Ленина и Александра Ильича Ульянова.

Биография 

Родилась 22 февраля (6 марта) 1835 года в Санкт-Петербурге. Родители: врач-физиотерапевт, надворный советник со старшинством Александр Дмитриевич Бланк (1801 или 1804—1870) (немецкого происхождения) и его жена Анна Ивановна (Иоганновна) Гроссшопф (1810—1838), родителями которой были немец Йоганн Гроссшопф () и шведка Анна Эстедт ().

Обряд крещения 28 февраля (12 марта) 1835 года совершён в церкви святителя Спиридона Тримифунтского в Главном Адмиралтействе протоиереем Александром Стратилатовым.

В 1838 году Анна Ивановна умерла, оставив шестерых детей — мальчика и пять девочек. Отец женился во второй раз, а воспитанием детей занялась бездетная сестра матери — Екатерина Ивановна.

Детство и юность Марии прошли в имении отца — деревне Кокушкино (Казанская губерния), где под руководством тёти она получила хорошее домашнее образование. Она владела немецким, английским и французским языками. Хорошо знала русскую и европейскую литературу, играла на фортепиано, и, как всякая будущая хозяйка, была обучена рукоделию и ведению домашнего хозяйства.

В 1845—1848 годах жила в Златоусте.

Высокое качество её домашнего образования было подтверждено сдачей экзамена на право преподавания — получение звания домашней учительницы в 1863 году, что соответствовало прохождению курса женской гимназии.

В 1861 году Мария Александровна приезжает в Пензу в гости к своей старшей сестре Анне, где знакомится с сослуживцем её мужа — И. Н. Ульяновым.

Свадьба Марии Александровны и Ильи Николаевича состоялась 25 августа (6 сентября) 1863 года в Кокушкино, а обвенчались они в близлежащей церкви села Черемышево.

В замужестве Мария Александровна родила восьмерых детей: четырёх сыновей и четырёх дочерей (первая Ольга, 1868 г.р. и Николай, 1873 г.р. умерли во младенчестве).

В январе 1886 года муж Марии Александровны умер. После его смерти вдове с шестью детьми пришлось взять все заботы семьи на свои плечи. В первую очередь, заботясь о будущем детей, она ходатайствует о признании за ними права на потомственное дворянство. По её прошению Симбирское Дворянское Депутатское Собрание, «…постановлением 17 июня 1886 г, внесло в третью часть дворянской родословной книги вдову Действительного Статского Советника Ильи Николаева Ульянова Марию Александрову и детей их…», что было утверждено указом Императора от 6 ноября 1886 года. Источником существования семьи становится пенсия на вдову и детей и доходы от принадлежащей ей части имения Кокушкино.

В 1887 году следующий удар — казнь её старшего сына Александра, причастного к покушению на императора Александра III.

В 1891 году — смерть от брюшного тифа в Санкт-Петербурге 19-летней дочери Ольги.

Немало переживаний было связано с революционной деятельностью и множеством арестов и ссылок её оставшихся детей: Владимира, Марии, Дмитрия и Анны. И всё же она поддерживала своего сына Владимира в его политической деятельности и дважды посещала его за границей (во Франции летом 1902 года и в Стокгольме осенью 1910 года).

Мария Александровна умерла от склероза сердца 12 (25) июля 1916 года на 82-м году жизни и похоронена на Волковском кладбище в Петрограде.

Память 

 Памятники М. А. Ульяновой установлены в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Уссурийске, Златоусте, Рязани, Пензе.
В 1962 году Почта СССР выпустила марку, посвящённую семье Ульяновых.
 В 1985 году Министерство связи СССР выпустило ХМК, посвящённый 150-летнему юбилею М. А. Ульяновой.
 В 1985 году Почта СССР выпустила марку с изображением М. А. Ульяновой.                                                                                                                        
В 1957 году на к/с Мосфильм по пьесе Ивана Попова «Семья» режиссёром В. Невзоровым был снят х/ф «Семья Ульяновых». Роль Марии Александровны сыграла Софья Гиацинтова.                                                                                                                        
В 1964 году вышел советский фильм «Казнены на рассвете» режиссёра Евгения Андриканиса; в роли Марии Александровны — Елизавета Солодова.                                                                                                                        
В 1965 году в Советском Союзе был снят фильм «Сердце матери» (режиссёр — Марк Донской), в котором, в частности, рассказывается о казни Александра Ульянова и о том, как это событие пережила Мария Александровна Ульянова. Второй фильм — «Верность матери» (1966). В роли Марии Александровны — Елена Фадеева.                                                                                                                        
В 1965 году вышел художественный фильм «Первая Бастилия» режиссёра Михаила Ершова по сценарию Юрия Яковлева. В роли Марии Александровны — Елизавета Солодова.

Адреса в Санкт-Петербурге 
 22.02.1835 — 1897 — Английская набережная, д. 74;
 1897 год — Сергиевская улица, д. 13, кв. 16.

Примечания

Литература 
 Любящий тебя В. Ульянов. Письма В. И. Ленина матери. — 4-е изд. — М.: Молодая гвардия, 1978. — 288 с.
 Ульянова-Елизарова А. И. О В. И. Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания, очерки, письма, ст. — М.: Политиздат, 1988. — 415 с. — ISBN 5-250-00169-6
 Ульянов Д. И. Очерки разных лет: Воспоминания, переписка, ст. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1984. — 335 с.
 Ульянова М. И. О Владимире Ильиче Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания. Очерки. Письма. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1989. — 384 с. — ISBN 5-250-00661-2
 БД Амбургера на немецких уроженцев http://88.217.241.77/amburger/index.php?id=9215
 Адрес-календарь Российской империи на 1845 часть 1 стр 258
 Справочная книга Казанской губ на 1896 с 12
 Osteuropa 20, 1970
 Канивец, Владимир Васильевич Ульяновы, 1967

Ссылки 

 «Сердце матери»
 Предки Ленина

Семья Ленина
Похороненные на Литераторских мостках